Spinnerei steht für:

 Spinnerei, Handwerksbetrieb, siehe Spinnen (Garn)
 Spinnerei (Drebach), Ortsteil der Gemeinde Drebach, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Spinnerei (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern